Un brûlé est une personne victime d'une brûlure.

Anthroponyme 
 Njáll le Brûlé
 Sigwald le brûlé

 Étienne Brûlé (1592-1633), aventurier français ;
 Jean-Marc Brûlé (1965-), homme politique français ;
 Michel Brûlé (1964-2021), éditeur canadien ;
 Mirianne Brûlé (1984-), actrice québécoise.

 André Brulé (1879-1953), acteur français ;
 André Brulé (1922-2015), coureur cycliste français ;
 Claude Brulé (1925-2012), auteur et scénariste ;
 Eugène Brulé (1929-1999), journaliste français ;
 Gace Brulé, trouvère et chevalier champenois du  ;
 Gilbert Brulé (1987-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Jean Brulé (1842-1928), homme politique belge ;
 Jean-Pierre Brulé (1929-2015), dirigeant français d'entreprises informatiques ;
 Michel Brulé (1912-1942), militant communiste et résistant français ;
 Michel Brulé (1932-), sondeur français ;
 Raymond Brulé (1897-1944), résistant français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Thérèse Brulé (1897-1987), athlète française.

 Les Brûlés est une des principales bandes sioux lakotas.
 Les Bois-Brûlés furent une communauté humaine constituée de métis issues de l'union d'Amérindiens et de Canadiens français au cours du  dans le territoire des futures provinces du Manitoba et de la Saskatchewan.

Toponyme

Le Brûlé, lieu-dit de la commune française de Saint-Denis à La Réunion.
 Azay-le-Brûlé, commune française des Deux-Sèvres.
 Marville-Moutiers-Brûlé, commune française d'Eure-et-Loir.

Brûlé, village et ancien poste de traite situé sur le lac Brûlé au Canada.
 Lac Brûlé situé dans la province de l'Alberta au Canada.
 Lac Brûlé situé dans les Laurentides, commune de Sainte-Agathe-des-Monts au Québec.
 Lac Brûlé situé dans la Mauricie, commune de Lac-aux-Sables au Québec.
 Lac Brûlé situé à la limite du Labrador et du Québec.
 Rivière Brûlé (rivière Sainte-Anne), un affluent de la rivière Sainte-Anne, coulant dans Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec.
 Rivière du Brûlé (Rimouski), un affluent de la rivière Rimouski (versant du littoral Sud-Est du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière du Camp Brûlé, un affluent de la rive est de la rivière des Neiges, coulant dans le TNO de Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC de la La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec.
 Rivière du Bois Brûlé, un affluent de la rivière Rimouski (versant du littoral Sud-Est du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Saint-Anaclet-de-Lessard et la ville de Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.

Voir aussi 
 
 Crème brûlée
 Saga de Njáll le Brûlé